Bank of America Tower (произносится Бэнк оф Аме́рика Та́уэр, ) — название нескольких зданий, принадлежащих Банку Америки.

Здания 
США
Сортировка по городам, по алфавиту
  — в Джэксонвилле, штат Флорида.
 Bank of America Tower — в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
  — в Финиксе, штат Аризона.

Прочие страны
  — в Гонконге.

 См. также Несколько зданий в США, также принадлежащих Банку Америки
 
 Bank of America Center
 Bank of America Plaza

''Здания, ранее называвшиеся «Bank of America Tower»
  — в Альбукерке, штат Нью-Мексико
 Майами-тауэр — в Майами, штат Флорида
  — в Сент-Питерсберге, штат Флорида
 Columbia Center — в Сиэтле, штат Вашингтон

Здания Bank of America